Chaos Emeralderne også kaldet Kaos smaragderne, er en samling fiktive, magiske ædelsten fra spillene og tegnefilmene om Sonic the Hedgehog ejet af firmaet Sega. Antallet af dem har ændret sig mange gange men har været fastsat til syv siden Sonic Adventure kom til Dreamcast konsollen. De 7 magiske ædelsten skulle eftersignes indeholde en form for evighedsenergi, og kan i spillene og i tegnefilmen Sonic X give en meget store kræfter i et stykke tid hvorefter de spredes for alle vinde. Emeralderne har også hver især sin egen farve og er på størrelse med en menneske næve, og er derfor også meget værdifulde på andre måder end bare deres uændrede store energimængde.

Spilfigurer

en:Sonic the Hedgehog (series)#Chaos Emeralds
pt:Sonic the Hedgehog (série)#Esmeraldas do Caos